Varnay ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Varnay (1889–1924), ungarisch-amerikanischer Opernsänger (Tenor)
 Astrid Varnay (1918–2006), ungarisch-amerikanische Opernsängerin (Sopran/Mezzosopran)